Eldorado, El dorado eller El Dorado (spanska: ’den gyllene’) kan syfta på:

 Eldorado – en sydamerikansk legend
 Eldorado (varumärke) – ett nordisktägt varumärke
 Eldorado (radioprogram) – ett svenskt radioprogram
 Cadillac Eldorado – en bilmodell
 Eldorado (biograf) – en biograf i Göteborg
Eldorado Resorts – ett amerikanskt kasinoföretag
Eldorado Resort Casino – ett kasino och hotell i Reno, Nevada i USA.

Kultur

Filmer och tv-serier
 Eldorado (film, 1921) – en fransk stumfilm från 1921 av Marcel L'Herbier, originaltitel Eldorado
 El Dorado (film) –  en amerikansk westernfilm från 1967 av Howard Hawk, originaltitel El Dorado
 Eldorado (film, 2012) – en brittisk film från 2012
 Vägen till El Dorado – en animerad film från 2000, originaltitel The Road to El Dorado
 Eldorado (brittisk TV-serie) – en brittisk såpopera 1992–1993, originaltitel Eldorado

Litteratur
  Eldorado (dikt) – en dikt från 1849 av Edgar Allan Poe

Musik
 Eldorado (Electric Light Orchestra-album) – ett album från 1974 av Electric Light Orchestra
 Eldorado. Stjärnornas musik – ett album från 1982 med musik från radioprogrammet Eldorado
 Eldorado. Äventyret fortsätter... – ett album från 1987 med musik från radioprogrammet Eldorado
 Eldorado (EP) – en EP från 1989 av Neil Young and The Restless
 El Dorado (singel) – en singel från 2010 av Iron Maiden
 El Dorado (album) – ett album från 2017 av Shakira

Geografi

Argentina 

 Puerto Eldorado, ort, Misiones, 
 Departamento de Eldorado, kommun, Misiones,

Brasilien 

 Eldorado, São Paulo,ort,  
 Eldorado (kommun i Brasilien, São Paulo), 
 Eldorado (ort i Brasilien, Mato Grosso do Sul), 
 Eldorado (kommun i Brasilien, Mato Grosso do Sul),

Colombia 

 El Dorado, Colombia, 
 El Dorado kommun, Colombia, 
 El Dorados internationella flygplats – en flygplats i Bogotá, Colombias huvudstad

Mexiko 

 El Dorado, Sinaloa, 
 El Dorado, Tabasco, Huimanguillo, 
 El Dorado, Veracruz, Cosoleacaque, 
 El Dorado, Quintana Roo, Solidaridad, 
 El Dorado, Huehuetoca, delstaten Mexiko,

USA 

 El Dorado, Arkansas, countyhuvudort, Union County, 
 El Dorado Downtown Airport – en flygplats
 El Dorado, Kansas, countyhuvudort, Butler County, 
 Eldorado, Illinois, ort, Saline County, 
 Eldorado, Ohio, ort, Preble County, 
 Eldorado, Oklahoma, ort, Jackson County, 
 Eldorado, Texas, countyhuvudort, Schleicher County,

Se även
 El Dorado County i Kalifornien
 El Dorado Springs, Missouri